Данная страница содержит список общеупотребительных аббревиатур математических функций, операторов и других математических терминов и символов.

Примечание. Обычно регистр буквы имеет значение.

Латиница

A 
 adj — союзная матрица;
 Ai — функция Эйри;
 acrd — обратная функция хорды;
 arccos — функция арккосинуса;
 arccosec — функция арккосеканса (в англоязычной традиции arccsc);
 arcctg — функция арккотангенса (в англоязычной традиции arccot);
 arcsch — функция гиперболического арккосеканса (в англоязычной традиции arcosech);
 arch — функция гиперболического арккосинуса (в англоязычной традиции arcosh);
 arcth — функция гиперболического арккотангенса (в англоязычной традиции arcoth);
 arcsec — функция арксеканса;
 arcsin — функция арксинуса;
 arctg — функция арктангенса (в англоязычной традиции arctan);
 arg — аргумент комплексного числа;
 arg max — аргумент максимизации;
 arg min — аргумент минимизации;
 arsch — функция гиперболического арксеканса (в англоязычной традиции arsech);
 arsh — функция гиперболического арксинуса (в англоязычной традиции arsinh);
 arth — функция гиперболического арктагенса (в англоязычной традиции artanh);
 Aut — группа автоморфизмов модели;

B 
 Bi — функция Эйри второго рода;

C 
 card — мощность множества;
 ch — функция гиперболического косинуса (в англоязычной традиции cosh);
 char — характеристика кольца;
 Ci, ci, Cin — функции интегрального косинуса;
 cl — топологическое замыкание;
 cod — область значений функции;
 const — константа;
 cos — функция косинуса;
 cosec — функция косеканса (в англоязычной традиции csc);
 cov — ковариация случайных величин;
 crd — функция хорды;
 csch — функция гиперболического косеканса(в англоязычной традиции cosech);
 ctg — функция котангенса (в англоязычной традиции cot);
 cth — функция гиперболического котангенса (в англоязычной традиции coth);

D 
 D — дискриминант;
 D — область определения функции (также dom);
 D — дисперсия случайной величины (в англоязычной традиции var);
 d — дифференциал;
 def — дефиниция;
 deg — степень многочлена (также ∂);
 del — оператор набла (также , однако обычно отдельно не употребляется);
 det — определитель матрицы или линейного преобразования (также );
 diag — диагональная матрица;
 dim — размерность векторного пространства;
 div — дивергенция векторного поля (также );
 dom — область определения функции (также D);

E 
 End — эндоморфизм модели;
 Ei — интегральная показательная функция;
 erf — функция ошибок;
 erfc, Erf — дополнительная функция ошибок;
 exp — экспоненциальная функция;
 ext — внешность топологии;

G 
 Gal — группа Галуа (также Γ);
 gcd, hcf — наибольший общий делитель (в русскоязычной традиции НОД);
 gd — функция Гудермана;
 grad — градиент поля (также );

I 
 id — тождественное отображение;
 Im — мнимая часть комплексного числа
 Im, im — образ;
 inf — точная нижняя грань;
 int — внутренняя точка множества или внутренность множества;

K 
 Ker, ker — ядро;

L 
 lb — двоичный логарифм (log2);
 lcm — наименьшее общее кратное (в русскоязычной традиции НОК);
 lg — десятичный логарифм (log10) или двоичный логарифм (log2);
 Li, li — функция интегрального логарифма;
 lim — предел последовательности или функции;
 lim inf — нижний предел последовательности;
 lim sup — верхний предел последовательности;
 ln — натуральный логарифм, loge;
 log — логарифм;
  — обратная к логистической функции;

M 
 max — максимум функции или множества;
 mes — мера множества;
 min — минимум функции или множества;
 mod — модуль числа;

N 
 NBG — система аксиом фон Неймана — Бернайса — Гёделя теории множеств;

O 
 Ob — класс объектов категории;

P 
 probit — нормальная квантильная функция;

Q 
 Q.E.D. — что и требовалось доказать ();

R 
 Re — действительная часть комплексного числа (также );

 Rk — ранг матрицы (также Rg, Rang, Rank);
 rot — ротор векторного поля (также , только в англоязычной традиции curl);

S 
 sch — функция гиперболического секанса (в англоязычной традиции sech);
 sec — функция секанса;
 sgn — функция сигнум (также sign);
 Si, si — функция интегрального синуса;
 sign — см. sgn
 sin — функция синуса;
 sh — функция гиперболического синуса (в англоязычной традиции sinh);
 Sp — см. Tr;
 span — линейная оболочка;
 sup — точная верхняя граница множества (в англоязычной традиции lub);
 supp — носитель функции;
 Sym — симметрическая группа;

T 
 tg — функция тангенса (в англоязычной традиции tan);
 th — функция гиперболического тангенса (в англоязычной традиции tanh);
 Tr, tr — след поля, матрицы или линейного преобразования (также Sp);

W 
 whp — с высокой вероятностью;
 WO — Вполне упорядоченное множество;

Z 
 ZF — аксиомы Цермело — Френкеля теории множеств;
 ZFC — аксиомы Цермело — Френкеля с аксиомой выбора теории множеств.

Кириллица 
 НОД — наибольший общий делитель (в англоязычной традиции gcd, hcf);
 НОК — наименьшее общее кратное (в англоязычной традиции lcm).

См. также 
 Математические обозначения
 Таблица математических символов
 Таблица обозначений абстрактной алгебры

Ссылки 
 Математические обозначения (знаки, буквы и сокращения)
 Савинова Е. С. Как читать по-английски математические, химические и другие символы, формулы и сокращения. Справочник.— М.: Наука, 1966. — 49 с.

 Аббревиатуры
Аббревиатуры
Математика
Аббревиатуры